Güternahverkehr bezeichnete Güterverkehr im Nahbereich. Das Gegenstück ist, bzw. war der Güterfernverkehr:
 Güternahverkehr (Deutschland) (gesetzliche Regelung bis 1998)
 Güternahverkehr (Österreich) (gesetzliche Regelung bis 1991)